Carmèll - marka piwa produkowanego przez Perła – Browary Lubelskie. Piwo dostępne jest w butelkach o pojemności 0,33 litra.

Jest to ciemne piwo o smaku karmelowym o zawartości alkoholu 0,4% i według producenta stworzone głównie dla i z myślą o kobietach.

Nagrody dla Carmèll

2006 
 I miejsce w Konsumenckim Konkursie Piw Chmielaki Krasnostawskie 2006 w kategorii piwa ciemne - ekstrakt 11,1-12% w.e. na XXXVI Ogólnopolskim Święcie Chmielarzy i Piwowarów - Chmielaki Krasnostawskie 2006
 II miejsce w kategorii piw ciemnych, ekstrakt 10,0-13,0% w.e. na Jesiennych Spotkaniach Browarników w Otwartym Konkursie Piw 2006
 Medal Europejski dla wyrobów przyznany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club - edycja XIII

2007 
 I miejsce w kategorii piw specjalnych na XV Jesiennych Spotkaniach Browarników

Zobacz też 
 Piwo bezalkoholowe
 Karmi

Linki zewnętrzne 
 Perła Browary Lubelskie

Polskie piwa